Piccolo-Quintett steht für:
 ein Quintett mit mindestens einem Piccolo-Flötisten bzw. ein Musikstück für ein solches Ensemble

einzelne Ensembles bzw. Kompositionen:
 Piccolo-Quintett (Waterhouse), Komposition von Graham Waterhouse für Piccolo und Streichquartett, uraufgeführt 1990.